Тре́йнер () — английская фамилия. Известные носители:

 Трейнер, Гарри (1872—1924) — валлийский футболист, нападающий.
 Трейнер, Джеймс (1863—1915) — валлийский футболист, вратарь.

Примечания